Cunégonde (en allemand Kunigunde) est un prénom féminin d'origine germanique. Il est notamment porté par :

ordre chronologique
 Cunégonde de France (), princesse carolingienne ;
 Cunégonde de Luxembourg (morte en 1033), princesse de la maison de Luxembourg et sainte catholique ;
 Cunégonde de Lorraine (morte en 1214), princesse de la maison de Lorraine ;
 Cunégonde de Souabe (1202-1248), reine consort de Bohême ;
 Cunégonde de Slavonie (1245-1285), reine de Bohême ;
 Cunégonde de Sternberg (1425-1449), épouse de Georges de Poděbrady, gouverneur, régent et enfin roi de Bohême ;
 Cunégonde d'Autriche (1465-1520), archiduchesse de la maison de Habsbourg ;
 Cunégonde de Brandebourg-Culmbach (1523-1558), princesse de Brandebourg-Culmbach ;
 Cunégonde de Saxe (1740-1826), membre de la maison royale de Saxe.

Étymologie 
Le prénom est issu du vieux haut allemand kunigund(a), qui se compose de l'élément kuni-, du proto-germanique *kōniz, « capable, habile, intelligent » (ou du proto-germanique *kunją, « famille, tribu, génération »), et de l'élément -gund, « combat, bataille ».

Occurrence 
En France, ce prénom, rarissime depuis la fin du Moyen-Âge, était encore donné dans la première moitié du .

La Sainte-Cunégonde a lieu le 3 mars.

Littérature 
Cunégonde est le nom d'un personnage important du Candide de Voltaire, fille du baron Thunder-ten-tronckh, amoureuse et aimée de Candide.

Voir aussi 
Sainte Cunégonde

Références

Prénom féminin
Prénom français